Mascaux ist der Familienname folgender Personen:

 Claude-Léon Mascaux (1882–1965), französischer Medailleur
 Léonard Mascaux (1900–?), französischer Leichtathlet